Ла-Альдеа-де-Сан-Николас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Гран-Канария. Занимает площадь 123,58 км². Население — 8623 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial del municipio
 Información del municipio en la Web del Cabildo de Gran Canaria

Муниципалитеты Лас-Пальмаса